

Aziende
 DFP  – casa automobilistica francese attiva dal 1906 al 1926.

Chimica 
 DFP – diisopropil fluorofosfato

Codici 
 DFP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Drumduff (Australia)